Trať 250 v Česku může být:
 80. léta 20. století – 2019: trať Havlíčkův Brod – Kúty, složená ze tří tratí:
 železniční trať Břeclav–Kúty, zprovozněná v roce 1900
 železniční trať Břeclav–Brno, zprovozněná v roce 1839
 železniční trať Brno – Havlíčkův Brod, zprovozněná v roce 1953
 od roku 2019: trať Havlíčkův Brod – Tišnov, část tratě Brno – Havlíčkův Brod, zprovozněné v roce 1953

Externí odkazy 
 

250